Апатенко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Апатенко, Владимир Максимович (1931—2010) — доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный работник сельского хозяйства Украины, академик АН высшей школы Украины.
 Апатенко, Сергей Николаевич (род. 1963) — политик.
 Апатенко, Эдуард Николаевич  — спортсмен.

Примечания